La palabra Elam puede hacer referencia a:

Reino de Elam, el antiguo Imperio elamita.
Elam bíblico, hijo de Sem, nieto de Noé  
Escuela Latinoamericana de Medicina - ELAM Cuba, inaugurada el 1 de marzo de 1999 en La Habana, Cuba.
Escuela Latinoamericana de Medicina - ELAM Venezuela, se halla en Pueblo Gurí, Estado Bolívar, Venezuela. Fue inaugurada en 2007.